Танасоглу Діоніс Миколайович (1922—2006) — молдовський гагаузький поет, прозаїк, драматург, фольклорист; автор першого роману в гагаузькій літературі.
 Танасоглу Микола Георгійович (1895—1970) — гагаузький письменник і педагог.